Johann Plessing ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Plessing (1705–1773), deutscher Kaufmann und Ratsherr
 Johann Philipp Plessing (1741–1810), deutscher Kaufmann und Bürgermeister von Lübeck